Штајн може бити:

 Штајн (Пробстај), општина у округу Плен, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Штајн (Средња Франконија), град у округу Фирт, у њемачкој покрајини Баварска.